BBD steht als Abkürzung für:
 Barbados-Dollar (ISO 4217)
 Biochemischer Bund Deutschlands
 Bucket Brigade Device, eine elektronische Schaltung, siehe Eimerkettenspeicher
 Bundesverband Briefdienste 
 Flughafen Curtis Field in Brady, Texas (IATA-Code)
 Bluebird Cargo, eine isländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Behavior Driven Development

Abkürzung